Департамент Десеадо  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Крус.

Территория — 63784 км². Население — 107630 человек. Плотность населения — 1,70 чел./км².

Административный центр — Пуэрто-Десеадо.

География 
Департамент расположен на северо-востоке провинции Санта-Крус.

Департамент граничит:
на севере — с провинцией Чубут
на востоке — с Атлантическим океаном
на юге — с департаментом Магальянес
на западе — с департаментом Лаго-Буэнос-Айрес

Административное деление
Департамент включает 7 муниципалитетов:
Пуэрто-Десеадо
Калета-Оливия
Каньядон-Секо
Харамильо
Колуэль-Кайке
Лас-Эрас
Пико-Трункадо

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Санта-Крус